Альберто Мария Фонтана (; 2 декабря 1974, Турин) — итальянский футболист, вратарь.

Карьера 
Альберто родился в Турине, его детство прошло вблизи стадиона клуба «Торино». Он начал играть за молодёжный клуб «Ницца Миллефонти», а затем перешёл в молодёжную команду «Ювентуса». Но к основе «Юве» Фонтана так и не был допущен и перешёл в клуб серии С2 «Аоста», с которой вылел в серию D. В 1996 году Фонтана переходит в клуб «Вогера», а в 1998 году в «Верону», с которой дебютирует в серии В, а затем Фонтана играл в «Реджане» и «Сандоне». Играл Фонтана в «Пистойезе» и «Палермо».

В 2002 году Фонтана перешёл в клуб «Торино», сначала как часть сделки с «Ромой», владевшей частью прав на голкипера, а затем туринский клуб полностью выкупил права на вратаря. Дебютировал за клуб Фонтана 24 мая 2003 года, заменив основного голкипера в последнем туре на 63-й минуте в матче с «Комо». Хотя Фонтана и не часто играл за «Торино», его очень любили тиффози клуба, так в 2005 году после банкротства команды и смены названия именно Фонтана стал игроком, первым подписавшим контракт с преобразованным клубом. 11 ноября 2007 года Фонтана дебютировал в основе команды в матче серии А в игре с «Катаньей».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Новара»